Richard FitzGilbert de Clare o simplemente Richard de Clare (1130-20 de abril de 1176), fue un noble cambro-normando y destacado líder de la invasión cambro-normanda de Irlanda. Al igual que su padre, en la historia es conocido por el sobrenombre de Strongbow ("Arco Fuerte" del inglés). Fue II conde de Pembroke (de la primera creación), lord de Leinster, justiciar de Irlanda. 

Gilbert, su padre, murió por 1148, cuando él tenía 18 años; por lo que heredó el título de conde de Pembroke, aunque en 1168 lo perdió.

Apodo 
Richard es bien conocido por el apodo de Strongbow, pero es poco probable que lo llamaran así durante su vida. Los apodos de otros lores cambro-normandos y normandos eran exclusivamente normando-franceses, ya que la nobleza hablaba francés y, con pocas excepciones, los documentos oficiales se escribían en latín durante este período. La confusión parece haber surgido cuando el nombre de Richard fue traducido al latín.

En los anales de Domesday Exchequer entre 1300 y 1304 (más de 120 años después de su muerte) estaba escrito como «Ricardus cognomento Stranghose Comes Strugulliae» (Richard conocido como Stranghose conde de Striguil). Este cronista atribuyó erróneamente a Stranghose ("mallas extranjeras") como un apodo, cuando es mucho más probable que sea una variante ortográfica o una mala escritura de Striguil, que se escribe Strangboge, Stranboue o Stranbohe en otros escritos. Es hasta el siglo XIV que el nombre de Richard aparece finalmente como Strongbow.

Carrera

Alianza con Murchadha 

En 1167 Diarmuid Murchadha, rey de Leinster, había sido expulsado de su reino por Rory O'Connor (en irlandés Ruaidri Ua Conchobair), rey de Connacht y rey supremo de Irlanda, con la ayuda de Tiernan O´Rourke (Tigernán Ua Ruairc), príncipe de Breifne. La razón de ello fue el secuestro por parte de Murchadha de Dervorguilla, esposa del rey de Breifne, Tiernan O'Rourke; en 1152. Para recuperar su reino, el depuesto rey se embarcó desde cerca de Bannow hacia Bristol el 1 de agosto de 1166, para
solicitar la ayuda del rey Enrique II de Inglaterra. Lo conoció en Aquitania el otoño de 1166. Enrique, que se hallaba inmerso en la guerra con Francia, no pudo ayudarlo en ese momento, pero le proporcionó una carta de consuelo para los partidarios dispuestos a apoyar la causa de Murchadha en su reino. Sin embargo, después de regresar a Gales, Murchadha no logró reunir fuerzas a su nivel. Conoció a barones de las Marcas Galesas, incluyendo a Richard de Clare,  conde de Striguil, con quien hizo un acuerdo: este le daría un ejército la primavera siguiente a cambio de desposar a su hija mayor, Aoife de Leinster, y convertirse en sucesor de la corona de Leinster.

Como la libertad del rey Enrique para apoyar Murchadha era general, el conde de Striguil pensó que era prudente obtener su consentimiento específico para viajar a Irlanda; esperó dos años por él, siéndole dada una licencia para ayudar a Murchadha a recuperar su reino de Leinster. Diarmuid Murchadha y Richard de Clare levantaron un gran ejército, que incluía arqueros galeses, y dispusieron a Raymond FitzGerald a dirigirlo. La fuerza tomó las ciudades de Wexford, Waterford y Dublín, entre 1169 y 1170. Richard de Clare no estaba con el primer grupo invasor, llegando hasta agosto de 1170.  Tras la toma de Waterford, De Clare se casó con Aoife.

Enrique II de Inglaterra, temiendo que sus barones llegaran a apropiarse de las tierras conquistadas en Irlanda, que pertenecían al rey de Inglaterra, ordenó a todas las tropas que retornasen en la Pascua de 1171. En mayo de 1171, Murchadha murió y su hijo, Domhnall Caomhánach, reclamó su derecho al reino de Leinster según las Leyes Brehon. De Clare también reclamó la realeza por derecho de su esposa. La muerte del antiguo rey provocó un levantamiento general y De Clare a duras penas pudo mantener a O'Connor fuera de Dublín.

Alianza con el rey de Inglaterra 
De Clare envió a su tío, Hervey de Montmorency, en una embajada a Enrique II para apaciguarlo, pues se hallaba cada vez más inquieto por el creciente poder del conde. A su regreso, De Montmorency transmitió los términos del rey: le devolvería a Richard de Clare sus tierras en Francia, Inglaterra, Gales e Irlanda. A cambio, De Clare entregó Dublín, Waterford y otras fortalezas al rey inglés. La intervención de Enrique fue exitosa y tanto los señores gaélicos como normandos en el sur y este de Irlanda aceptaron su gobierno; Richard de Clare también acordó ayudar a Enrique II en su próxima guerra en Francia.

Enrique llegó a Irlanda en octubre de 1172, permaneciendo ahí durante seis meses y colocando a sus hombres en casi todos los lugares importantes; De Clare se quedó solo con Kildare. En 1173 De Clare fue a Francia para ayudar a Enrique II durante la rebelión de sus hijos, siendo reinstalado en Leinster como recompensa. En 1174 avanzó hacia Connaught y fue severamente derrotado, pero posteriormente Raymond FitzGerald restableció su supremacía en Leinster.

Familia

Ascedencia

Matrimonio y descendencia 
Richard de Clare engendró dos hijas de una amante desconocida: 

Aline de Clare, casada con William FitzMaurice FitzGerald, barón de Naas.
Basilia de Clare, casada con Robert de Quincy, agente de Leinster.

Aproximadamente el 26 de agosto de 1171 en la Torre de Reginald, Waterford, Richard de Clare se casó con la hija de MacMurrough, Aoife MacMurrough (anglicanizada como "Eva"). Sus hijos fueron:

Gilbert de Clare, III conde de Pembroke, menor de edad que murió en 1185.
Isabel de Clare, IV condesa de Pembroke por derecho propio en 1185, tras la muerte de su hermano y hasta su propia muerte en 1220. El rey Enrique II le había prometido a sir William Marshal entregarle a Isabel como su esposa, y su hijo Ricardo I mantuvo la promesa un mes después de su ascensión al trono. El condado le fue entregado a Marshal como consorte de ella.

Muerte y legado 
Richard de Clare murió en junio de 1176 por algún tipo de infección en la pierna o el pie. Su entierro en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín fue presidido por su tío político, Lawrence, arzobispo de Dublín. Su efigie original fue destruida tras el hundimiento de la techumbre de la catedral en 1562. La que se exhibe actualmente en su honor data del s. XV y porta el escudo de armas de un caballero desconocido, así como también lo hace otra efigie cercana. Hay poca evidencia para apoyar la tradición de que De Clare fue enterrado en la Catedral de St Edan, en Ferns.

El rey Enrique II tomó todas las tierras y castillos del fallecido y puso a un oficial real a cargo de ellos. Protegió la herencia de Isabel. Eva recibió sus derechos de dote, posiblemente manteniendo Striguil [Chepstow] como parte de ello hasta la rebelión galesa de 1184/85. Hay un registro de Eva confirmando una carta en Irlanda en 1188/89 como comtissa de Hibernia.

Richard de Clare era un estadista. Giraldus Cambrensis lo describe como un hombre alto y justo, de apariencia agradable, modesto en sus formas, de características delicadas, con voz baja, pero sabio consejero e ídolo de sus soldados.

En la cultura popular 
La sidra inglesa marca Strongbow fue nombrada por él.

Referencias

Bibliografía 
 "Dairmait & Strongbow" TV Documentary, akajava films (irl).
 WEIS, Frederick Lewis, Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700, líneas: 66-26, 75-7, 261-30.

Enlaces externos 

Historia medieval de Irlanda
Nobles de Irlanda del siglo XII
Militares de Irlanda
Familia de Clare
Fallecidos en Dublín
Señores Tenientes de Irlanda